Mathilde de Bavière (1110-1183) : fille d'Henri de Bavière et de Wulphide de Saxe, épouse de Gebhard III de Sulzbach
 Mathilde de Bavière (1275-1319) : fille de Louis II le Sévère et de Mathilde de Habsbourg, sœur de Louis IV de Bavière.
 Mathilde de Bavière (1313-1346) : fille de Louis IV du Saint-Empire et de Béatrice de Świdnica, épouse de Frédéric II le Sévère
Mathilde de Bavière (1532-1565) : fille de Guillaume IV le Constant, duc de Bavière et de Marie-Jacobée de Bade, sœur d'Albert V le Magnifique et épouse de Philibert de Bade, margrave de Baden-Baden.
 Mathilde de Bavière (1813-1862), grande-duchesse de Hesse et du Rhin
 Mathilde en Bavière (1843-1925), princesse des Deux-Siciles, comtesse de Trani, sœur de l'impératrice d'Autriche ("Sissi")
 Mathilde de Bavière (1877-1906), sixième enfant de Louis III de Bavière et sa femme, Marie-Thérèse de Modène.

Homonymie dynastique